Пен Шуай і Чжен Цзє були чинними чемпіонками але цього разу виступали з іншими партнерками.
Пен грала в парі з Сабіне Лісіцкі, а Чжен - з Сє Шувей. Обидві пари програли в першому колі.
Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Катерина Макарова і Олена Весніна з рахунком 6–2, 7–5.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд
Жінки, парний розряд